Моя жизнь:
 «Моя жизнь» — повесть А. П. Чехова (1896).
 «Моя жизнь» — художественный фильм 1972 года по мотивам одноимённой повести Чехова. 
 «» — повесть Лао Шэ (1937).
 «» — китайский художественный фильм 1950 года по мотивам одноимённой повести Лао Шэ.

 «Моя жизнь» — автобиография 1968 года лидера британских фашистов Освальда Мосли.
 «Моя жизнь» — драма режиссёра 1993 года Брюса Джоэля Рубина.
 «Моя жизнь» — анимационный фильм 2000 года режиссёра Натальи Березовой.
 «Моя жизнь» — российский фильм режиссёра 2018 года Алексея Луканева.

См. также 

 Это моя жизнь
 Моя собачья жизнь
 Моя безумная жизнь
 Моя так называемая жизнь
 Моя жизнь и я